Demtschenko () ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Michailowitsch Demtschenko (* 1971), russischer Rennrodler
 Andrij Demtschenko (* 1976), ukrainischer Fußballspieler 
 Anton Alexandrowitsch Demtschenko (* 1987), russischer Schachspieler
 Wassili Wiktorowitsch Demtschenko (* 1994), russischer Eishockeyspieler
 Wiktorija Albertowna Demtschenko (* 1995), russische Rennrodlerin